Биофабрика — название населённых пунктов в России:

 Биофабрика — посёлок городского типа в составе города Омск Омской области.
 Биофабрика — посёлок в Орловском районе Орловской области.
 Биофабрика — посёлок в составе города Орск Оренбургской области.
 Биофабрика — посёлок в составе города Чита Забайкальского края.